

Musica 
Dead Inside – album dei The Golden Palominos del 1996
Dead Inside – singolo dei Widescreen Mode del 2008
Dead Inside – singolo dei Muse del 2015

Televisione 
La morte dentro (Dead Inside) – episodio della quinta stagione di CSI: NY